Wouri ist:
 ein Fluss in Kamerun, siehe Wouri (Fluss)
 ein Bezirk in der kamerunischen Provinz Littoral, siehe Wouri (Bezirk)